Камнева — женская форма фамилии .
 Камнева, Анна Ивановна (1906—2002) — советский учёный, доктор химических наук.
 Камнева, Нина Алексеевна (1916—1973) — одна из первых советских парашютисток.
 Камнева, Светлана Николаевна (род. 1962) — советская и российская футболистка.